Nils Söderström kan syfta på bland andra:

* Nils B. Söderström (1894–1956), svensk kompositör, musikdirektör och vissångare
 Nils Söderström (1911–1984), svensk medicinprofessor